Seafox — автономный подводный аппарат, разработанный немецкой компанией «Atlas Elektronik» (в серийном производстве с 1998, боекомплект на кораблях ВМС Швеции составлял, например, 10 «обследовательских» Seafox I и 25 «боевых» SeaFox C).

Характеристики 
Масса аппарата 40 кг, длина составляет 1300 мм. Аппарат имеет скорость хода 6 узлов и дальность действия более 500 м.

Инспекционная версия Seafox-I оборудована сонаром, бортовой видеокамерой и прожектором.

Ударная версия Seafox-С оснащена боевой частью весом 1,4 кг, бортовой видеокамерой и прожектором. После получения подтверждения идентификации обнаруженного объекта как морской мины, оператор противоминного комплекса уничтожает мину вместе с аппаратом. Существует возможность использования этого аппарата с вертолёта.

Стоимость боевой модификации ТНПА 
Уничтожитель мин, (по ценам конца 2000-х гг.) стоил порядка 10 тыс. долл. США (при стоимости современной западной донной мины порядка 20 тыс. долл. США).

См. также 
 ТНПА
 Автономный необитаемый подводный аппарат
 REMUS
 TALISMAN

Примечания

Ссылки 

 
 Atlas Elektronik — Minehunting and Autonomous Underwater Vehicle (AUV)
  US strengthens its military might in the Gulf

Подводная техника